Heiko Schultz ist der Name folgender Personen:

* Heiko Schultz (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Heiko Schultz (Universitätskanzler) (* 1949), deutscher Bauingenieur und Universitätskanzler

Siehe auch:
 Heiko K. L. Schulze (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger